Memorabilia –  oggetti appartenenti ad un avvenimento storico, ad un fatto noto, ad un film o ad un evento sportivo
Memorabili, noti anche come Memorabilia – opera di Senofonte
Memorabilia – album di Paolo Capodacqua del 1987
Memorabilia - Marchio che identifica le serate memorial organizzate dalla discoteca Cocoricò di Riccione